La maison de Savoie-Aoste (en italien : Savoia-Aosta) forment une branche cadette de la maison de Savoie détachée, en 1845, du rameau principal de la maison de Savoie-Carignan.

Origines et histoire 
Il faut attendre le début du  pour qu'un membre de la maison de Savoie s'attribue un titre qui se réfère expressément au contrôle territorial de la Vallée d'Aoste. Le premier prince savoyard à s'intituler « duc d'Aoste » est le comte de Savoie Édouard le Libéral dans un acte du . Ce titre fut porté par ses successeurs comtes puis ducs de Savoie jusqu'à l'accession au trône de Sardaigne en 1720. Le titre est rétabli le  par le roi Charles-Albert de Sardaigne en faveur de son petit-fils Amédée, second fils de Victor Emmanuel lui-même titré, « duc de Savoie ».

Fondée par le prince Amédée de Savoie, cette branche a donné deux souverains à des pays du Sud de l'Europe : l'Espagne avec Amédée  entre 1870 et 1873 et la Croatie avec Tomislav II (Aymon ) entre 1941 et 1943. Depuis 2006, le chef des Savoie-Aoste revendique par ailleurs le statut d'héritier du trône d'Italie.

Famille des ducs d'Aoste 
Amédée de Savoie-Aoste
Le premier des Savoie-Aoste fut Amédée, second fils du roi Victor-Emmanuel II d'Italie. Le , il épousa, en premières noces, à Turin, María Victoria del Pozzo, dernière héritière d'une ancienne famille noble piémontaise. Ils eurent trois fils : 
 Emmanuel-Philibert (1869-1931) ; 
 Victor-Emmanuel d'Aoste (1872-1946), comte de Turin ; 
 Louis-Amédée (1873-1933), duc des Abruzzes.

Resté veuf en 1876, Amédée  se remaria en 1888 à sa nièce la princesse Lætitia Napoléon, fille de sa sœur Marie-Clotilde, avec qui il eut un autre fils :
 Humbert (1890-1918), comte de Salemi. 

À l'exception de son premier fils, tous les enfants du duc d'Aoste moururent célibataires et sans héritier. 

Emmanuel-Philibert de Savoie-Aoste
Emmanuel-Philibert (1869-1931), duc d'Aoste depuis 1890, épousa Hélène d'Orléans à Kingston upon Thames, près de Londres, le . De ce mariage naquirent : 
 Amédée de Savoie-Aoste (1898-1942) ; 
 Aymon de Savoie-Aoste (1900-1948), qui fut roi de Croatie avec le nom de Tomislav II pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 

Amédée de Savoie-Aoste
Amédée eut deux filles avec la princesse Anne d'Orléans, mais aucun héritier mâle, donc le titre de duc d'Aoste passa à son frère cadet, Aymon.

Aymon de Savoie-Aoste
Aymon épousa la princesse Irène de Grèce, fille du roi Constantin , le  juillet 1939 à Florence, dans l'église de Santa Maria del Fiore. De ce mariage naquit un fils, Amédée, né à Florence le  et duc d'Aoste à partir de 1948. 

 Amédée de Savoie-Aoste
Amédée, cinquième duc d'Aoste, épousa en premières noces, le , à Sintra, au Portugal, la princesse Claude d'Orléans, née en 1943, fille d'Henri d'Orléans, « comte de Paris » et prétendant orléaniste au trône de France. En secondes noces, il épousa la dame sicilienne Silvia Paternò des marquis de Regiovanni, comtes de Prades. 

Du premier mariage, naquirent : 
 Blanche Irène Olga Hélène Isabelle de Savoie-Aoste, née le  ; 
 Aymon de Savoie-Aoste, né le ), héritier du titre, marié à la princesse Olga de Grèce. Ils ont deux fils, Humbert (2009) et Amédée (2011) ;
 Mafalda Jeanne de Savoie-Aoste, née le )

Liste des ducs d'Aoste

Héritier du titre 
 Humbert (2009), fils d'Aymon de Savoie-Aoste et d'Olga de Grèce.

Arbre généalogique

Voir aussi

Bibliographie 
  &  Ouvrage collectif: Publication du Conseil régional de la Vallée d'Aoste :  Les Institutions du Millénaire ,  Musumeci éditeur, Quart (2001) .

Articles connexes 
 Maison de Savoie
 Liste des princes de Carignan
 Vallée d'Aoste
 Comté d'Aoste
 Maison de Challant

Liens externes 
   Site officiel du prince Amédée d'Aoste
  Site de la Maison de Savoie
  Site du musée alpin Duc des Abruzzes à Courmayeur

Références 

 
Liste de ducs italiens
Histoire contemporaine de l'Italie
Histoire de la Vallée d'Aoste